Я́ков Ники́форов:
 Никифоров, Яков Гаврилович (Яков Гаврилович Ухсай; 1911—1986) — советский чувашский поэт и писатель, переводчик, драматург.
 Никифоров, Яков Леонтьевич (1911—1985) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда.